Tidens Kvinder kan henvise til:
Tidens Kvinder (1919-69) - dansk ugeblad
Tidens Kvinder (1994-2014) - dansk magasin